Fritz Löw oder Fritz Loew ist der Name folgender Personen:

* Fritz Löw, eigentlicher Name von Frederick Loewe (1901–1988), US-amerikanischer Komponist österreichisch-deutscher Herkunft
 Fritz Loew (Unternehmer) (1910–2005), deutscher Arzt und Unternehmer
 Fritz Löw-Beer (1906–1976), deutscher Textilingenieur, Galerist und Sammler

Siehe auch:
 Friedrich Löw